Хальсе (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хальсе, Арне (1887—1975) — норвежский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Хальсе, Никлас (род. 1997) — датский футболист, играющий на позиции полузащитника.